L'edizione 1948 del campionato polacco di calcio vide la vittoria del Wisla Cracovia.

Classifica

Spareggio 
 Cracovia Kraków 3-1 Wisła Kraków

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1948
Campionato polacco di calcio